Edson Silva pode se referir a:

Pessoas
 Édson Silva, ator brasileiro.
 Édson José da Silva, futebolista brasileiro que joga como zagueiro.
 Dido (futebolista), futebolista brasileiro que atuou como volante nos anos 80 e 90.
 Edson Silva, político brasileiro.

Ver também